William Hall – angielski polityk, parlamentarzysta z Wycombe (1414)
 William Hall (1775–1856) – amerykański polityk, gubernator Tennessee
 William Preble Hall (1848–1927) – amerykański wojskowy, generał
 William Hall-Jones (1851–1936) – nowozelandzki polityk, premier
 William Reginald Hall (1870–1943) – brytyjski admirał, kryptolog i polityk, parlamentarzysta z Eastbourne i Liverpool West Derby
 William Herdman Hall – irlandzki rugbista, reprezentant kraju, aktywny w latach 20. XX wieku
 William Hall (1913–1985) – brytyjski arystokrata, 2. wicehrabia Hall
 William E. Hall (1913–1996) – amerykański pilot wojskowy
 William Hall – amerykański łyżwiarz figurowy, mistrz USA w parach sportowych w 1939 (z Annah M. Hall)
 William Hall – brytyjski motocyklista, aktywny w latach 50. XX wieku

Zobacz też 
 Albert William Hall
 Dennis William Hall
 Noel William Hall
 Anthony William Hall